Ло́ренц () — німецькі ім'я й прізвище, що мають походження від латинського імені  — Лаврентій.

Прізвище 
 Вернер Лоренц (; 1891—1974) — один з вищих офіцерів СС.
 Гендрік Антон Лоренц  (; 1853—1928) — голландський фізик, лауреат Нобелівської премії (1902).
 Денні Лоренц (;  1969) — канадський хокеїст, воротар.
 Дітмар Лоренц (;  1950) — німецький дзюдоїст, олімпійський чемпіон (1980).
 Джим Лоренц (;  1947) — канадський хокеїст.
 Едвард Лоренц (; 1917—2008) — американський математик і метеоролог, один із творців теорії хаосу.
 Карл Лоренц (; 1844—1889) — німецький інженер, винахідник, промисловець
 Карл Лоренц (; 1904—1964) — німецький воєначальник, генерал-майор вермахту.
 Кіто Лоренц (; 1938—2017) — лужицький письменник, есеїст, перекладач, казкар і байкар. Член Саксонської академії мистецтв.
 Конрад Лоренц (; 1903—1989)  — австрійський біолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини (1973).
 Крістіан Лоренц (;  1966) — німецький музикант та клавішник гурту Rammstein.
 Людвіг Валентин Лоренц (; 1829—1891) — данський математик і фізик, відомий своїми дослідженнями в галузі електродинаміки.
 Макс Отто Лоренц (; 1876—1959) — американський математик та економіст.
 Макс Лоренц (;  1939) — німецький футболіст.
 Ніке Лоренц (;  1997) — німецька хокеїстка на траві, олімпійська медалістка (2016).
 Річард Лоренц (;  1951) — колишній футбольний арбітр з Австралії.
 Франц Антон Лоренц (; ?—?) — бурмистр Львова в 1787—1816 роках.

Ім'я 
 Лоренц Гайстер (; 1683—1758) — німецький ботанік, професор ботаніки, анатом, лікар, хірург.
 Лоренц Енгель (; 1959) — німецький медіа-дослідник та професор медіафілософії на факультеті Медіа в Університеті Баугауз у Ваймарі.
 Лоренц Окен (; 1779—1851) — німецький натураліст, ботанік, біолог і орнітолог.
 Лоренц фон Штайн (; 1815—1890) — німецько-австрійський правознавець, економіст та соціолог.
 Лоренц Функ (; 1947) — колишній німецький хокеїст, захисник та тренер.

Інше 
 3861 Лоренц (3861 Lorenz) — астероїд головного поясу, відкритий 30 березня 1910 року.
 Лоренц — великий метеоритний кратер на зворотному боці Місяця.
 Лоренц (національний парк)
Німецькі прізвища

Див. також 
 Лоренцо